Ertl (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Ertl (modelauto), een Amerikaanse producent van miniatuurauto's
Gerhard Ertl, een Duits scheikundige
Harald Ertl, een Oostenrijkse Formule 1-coureur